«Гипнотизёр» — названте ряда фильмов:
 «Гипнотизёр» — советский короткометражный фильм 1988 года, режиссёр Серик Апрымов
 «Гипнотизёр» () — японский фильм ужасов 1999 года, режиссёр Масаюки Отиай
 «Гипнотизёр» () — американская кинокомедия 2002 года, режиссёр Джил Кэйтс мл.
 «Гипнотизёр» () — шведский триллер 2012 года, режиссёр Лассе Халльстрём